Глийсън може да се отнася за:
 Брендан Глийсън (р. 1955), ирландски актьор
 Джак Глийсън (р. 1992), ирландски актьор
 Джаки Глийсън (1916-1987), американски актьор
 Донал Глийсън (р. 1983), ирландски актьор